Кубок Футбольной лиги 2000/2001 — 41-й розыгрыш Кубка Футбольной лиги. Турнир также известен как Worthington Cup. Всего в соревнованиях приняли участие 92 футбольных клуба из четырёх высших дивизионов английского футбола. Победителем стал «Ливерпуль», в финале, проходившем на стадионе «Миллениум» в Кардиффе, переигравший «Бирмингем Сити» по пенальти со счётом 5:4, в то время как основное время завершилось в ничью 1:1. Это был первый из трёх трофеев мерсисайдцев в этом сезоне - далее последовали победы в финале Кубка Англии и завоевание Кубка УЕФА.

Первый раунд
70 команд из Чемпионшипа, Первой и Второй футбольных лиг Англии вступает за борьбу за трофей в этом раунде. Первые матчи прошли 22 и 23 августа, ответные - 5 и 6 сентября.

Хозяевами первых матчей в таблице является команда из левой части таблицы, хозяевами ответного матча - команда из правой.

Второй раунд
К 35 победителям первого раунда присоединяются команды АПЛ, не участвующие в еврокубках. Первые матчи раунда прошли 19 и 20 сентября, ответные - 26 и 27 сентября.

Третий раунд
Клубы, принимающие участие в еврокубках, присоединяются к 25 победителям предыдущего раунда. Матчи были сыграны 31 октября и 1 ноября. Ответные матчи на этой стадии турнира не проводятся.

Четвёртый раунд
Матчи были сыграны 28 и 29 ноября.

Пятый раунд
Матчи были сыграны 12, 13 и 19 декабря.

Полуфиналы
Жеребьевка полуфиналов прошла 20 декабря 2000 г. сразу по завершении четвертьфинальных матчей. В отличие от трёх предыдущих раундов, полуфиналы играются в два матча. Первые прошли 9 и 10 января, ответные - 24 и 31 января.

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Финал Кубка Футбольной лиги был сыгран 25 февраля 2001 г. на стадионе Миллениум в Кардиффе. В нем сошлись представители Чемпионшипа и Английской Премьер-лиги - Бирмингем Сити и Ливерпуль. Основное и дополнительное время матча победителя не выявило. А уже в сери послематчевых пенальти победу одержала команда с Энфилда со счётом 5:4.

Примечания

Ссылки
Новости Кубка Лиги на Reuters.co.uk
Результаты Кубка на Лиги на Soccerbase.com

2000
Футбол в Англии в сезоне 2000/2001